

Sigle 
 Scalar Network Analyzer – analizzatore di reti scalare
 Scuola nazionale dell'amministrazione – istituzione italiana di selezione e formazione professionale dei dirigenti della pubblica amministrazione
 Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione – sindacato italiano
 Sistema nervoso autonomo
 Social Network Analysis – analisi delle reti sociali
 Society of Nigerian Artists - associazione nigeriana di artisti
 Spina nasale anteriore – punto di rèpere in cefalometria
 System of National Accounts – Il sistema di contabilità nazionale dell'ONU
 Systems Network Architecture – un protocollo dell'IBM

Codici 
 SNA – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto John Wayne della Contea di Orange (Stati Uniti d'America)
 sna – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua shona